Песни о любви (фильм, 2010)
 Песни о любви (фильм, 2007)